USS Helena es el nombre de los siguientes buques de guerra:
, cañonero que permaneció en servicio desde 1897 hasta 1932.
, crucero ligero dado de alta en 1939, que participó en acciones de combate en las Islas Salomón durante la Segunda Guerra Mundial, y que finalmente fue hundido en la batalla del Golfo de Kula.
, crucero ligero cancelado mientras estaba en construcción en 1944.
, crucero pesado dado de alta en 1945, activo durante la Guerra de Corea, que fue dado de baja en 1963.
, submarino nuclear de ataque clase Los Angeles dado de alta en 1987, actualmente en servicio.

Helena, USS